Paulini oder Pauliny ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Inge Paulini (* 1960), deutsche Behördenleiterin
 Josef Paulini (1770–1806), evangelischer Superintendent
 Kristian Frantz Paulini (1643–1712), deutscher Arzt, Universalgelehrter und Schriftsteller, siehe Christian Franz Paullini
 Luigi Paulini (1862–1945), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Oskar Paulini (1904–1980), deutscher Schriftsteller
 Paulini Curuenavuli, in Fidschi geborene Sängerin
 Jakob Josef Pauliny (1827–1899), slowakisch-österreichischer Kartograph

Siehe auch:
 Paolini